UEFA Europa League 2009-10 var den første sæson under det nye brand, efter turneringen igennem 38 år var blev afviklet som UEFA Cuppen.
Gruppespillene blev for første gang afviklet på samme måde som det havde været praktiseret i Champions League i 17 år.
Vinder blev Atlético Madrid med en finalesejr på 2-1 over Fulham efter forlænget spilletid på HSH Nordbank Arena i Hamborg.
192 klubber fra 53 forskellige nationer deltog i turneringen, hvor der i alt blev scoret 1313 mål i 477 kampe. Et snit på 2,75 pr. kamp.

De forsvarende mestre Shakhtar Donetsk fra Ukraine deltog i 3. runde af Champions League, hvor de tabte til FC Timisoara fra Rumænien på udebanemål
og derfor trådte ind i denne turnering i Playoff-runden, hvor de således fik muligheden for at genvinde titlen.

Lodtrækningen til 1. og 2. kvalifikationsrunde blev foretaget samtidig, og til 3. kvalifikationsrunde skete det før returkampenene i 2. kvalifikationsrunde var afviklet.
Seedningen blev således fastlagt ud fra en formodning om, at klubberne med de bedste ranking-koefficienter ville vinde den forrige runde.

For første gang kvalificerede der sig også 3 klubber på baggrund af Fair Play: Motherwell F.C. fra Skotland, Rosenborg BK fra Norge og Randers FC fra Danmark.

Hvis man ser bort fra fairplay-pladserne og de klubber, som kom ind i turneringen fra Champions League, så havde de fleste lande 3 klubber med.
Dog havde land 7-9 på rankinglisten (Rumænien, Portugal og Holland) 4 klubber med, mens Liechtenstein, Montenegro og San Marino kun havde én født deltager.
Fra Champions League kom i alt 33 klubber fra 29 forskelige lande ind i turneringen undervejs.

Hvis pokalvinderen i et land også kvalificerede sig til Champions League eller Europa League på baggrund af deres placering i den hjemlige liga, talte dette højere.
De følgende klubber i slutstillingen fik herefter deres placeringsnummer rykket en tak op. At taberen af pokalfinalen trådte ind i stedet, var hermed slut.

Klubber fra Armenien, Bosnien, Israel, Kasakhstan og Letland, som ellers havde kvalificeret sig, kunne ikke få en UEFA-licens.
Deres respektive pladser blev herefter overtaget af en anden klub fra de pågældende lande.

Kvalifikationsrunde

1. kvalifikationsrunde 
Her deltog 46 klubber:
 14 toere i ligaerne fra land 37-51, undtaget Liechenstein.
 29 treere i ligaerne fra land 22-51, undtaget Liechenstein.
 3 klubber qua Fair Play.

Kampene blev spillet 2. og 9. juli 2009.

 I alt 126 mål i 46 kampe = 2,74 mål pr. kamp.

2. kvalifikationsrunde 
Her deltog 80 klubber:
 De 23 vindere fra 1. kvalifikationsrunde.
 De 24 pokalvindere fra land 30-53.
 De 18 toere fra land 19-36.
 De 6 treere fra land 16-21.
 De 6 firere fra land 10-15.
 De 3 femmere fra land 7-9.

Kampene blev spillet 16. og 23. juli 2009.

 I alt 199 mål i 80 kampe = 2,49 mål pr. kamp.

3. kvalifikationsrunde 
Her deltog 70 klubber:
 De 40 vindere fra 2. kvalifikationsrunde.
 De 12 pokalvindere fra land 18-29.
 De 3 toere fra land 16-18.
 De 6 treere fra land 10-15.
 De 3 firere fra land 7-9.
 De 3 femmere fra land 4-6. Dog Ligacup-vinderen fra Frankrig.
 De 3 seksere fra land 1-3. Dog Ligacup-vinderen fra England.

Kampene blev spillet 30. juli og 6. august 2009.

 I alt 213 mål i 70 kampe = 3,04 mål pr. kamp.

Playoff-runde 
Her deltog 76 klubber:
 De 35 vindere fra 3. kvalifikationsrunde.
 De 17 pokalvindere fra land 1-17.
 De 3 treere fra land 7-9.
 De 3 firere fra land 4-6.
 De 3 femmere fra land 1-3.
 De 15 tabere fra Champions League 3. kvalifikationsrunde.

Kampene blev spillet 20. og 27. august 2009.

 I alt 236 mål i 76 kampe = 3,11 mål pr. kamp. (Straffesparkskonkurrencer ikke vedregnet).

Gruppespil 
Her deltog 48 klubber i 12 puljer:
 De 38 vindere fra Playoff-kampene.
 De 10 tabere fra Champions Leagues Playoff.
De to bedste i hver gruppe gik videre til sekstendelsfinalerne. De to dårligste var ude af turneringen.

Gruppe A 

 Efter at kroatiske tilskuere havde skabt uroligheder i Timisoara, blev Dinamo dømt til at spille sine to resterende hjemmekampe uden tilskuere. Efterfølgende blev klubben udelukket for de europæiske turneringer for de følgende 3 sæsoner.

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Slutspil

Sekstendelsfinaler 
Kampene blev spillet 18. og 25. februar 2010. Dog blev Everton-Sporting spillet 16. februar og Benfica-Hertha 23. februar for at undgå sammenfald med henholdsvis Liverpool-Unirea og Sporting-Everton.

Ottendedelsfinaler 
Kampene blev spillet 11. og 18. marts 2010.

Kvartfinaler 

Kampene blev spillet 1. og 8. april 2010.

Semifinaler 

Kampene blev spillet 22. og 29. april.

Finale 
Kampen blev spillet 12. maj 2010.

Topscoreliste 

Kun mål scoret i gruppespillene og finalerunderne er medregnet:

 Ved lige score er der sorteret på færrest spilleminutter.

 Kilde:

Referencer